

Patronyme 
 Jacques Tauran (1930-1996), éditeur et homme politique français.
 Jean-Louis Tauran (1943-2018), cardinal français de la curie romaine, président du Conseil pontifical pour le dialogue inter-religieux.

Homonymie de patronyme